désigne :

 Brooklyn Park, une ville située dans le Maryland ;
 Brooklyn Park, une ville située dans le Minnesota.

Homonymie de localités aux États-Unis